Tour of Uppsala 2022, ett etapplopp i cykel för damer, anordnades mellan den 2 och  i Uppsala i Sverige. Det var den tredje upplagan av Tour of Uppsala som klassades som en 2.1-tävling av UCI.

Mari Hole Mohr vann första etappen efter en sprint. Andra etappen vanns av Hanna Nilsson. Nathalie Eklund vann den sista etappen och sedan även totaltävlingen. Mari Hole Mohr slutade tvåa och Stine Borgli trea, där den sistnämnda även vann poängtävlingen.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen
Mari Hole Mohr vann första etappen efter en sprint.

2:a etappen
Hanna Nilsson drog iväg på en långspurt. Hon vann sedan den andra etappen tätt följt av Nathalie Eklund som ledde den jagande pelotonen.

3:e etappen
Nathalie Eklund vann tredje etappen efter en sprint. Hon blev även vinnare i totaltävlingen.

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser

Cykelsportåret 2022
Sport i Sverige 2022